Holzhöf ist der Name folgender Orte:

  Holzhöf (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil von Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
  Holzhöf (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
  Holzhöf (Gemeinde Pöllauberg), Streusiedlung in der Gemeinde Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark